Elektriciteitswetten van Kirchhoff
 Stralingswet van Kirchhoff